Marzotto bezeichnet:

 ein italienisches Textilunternehmen, siehe Marzotto Group
 den Marzotto-Preis (ital. Premio Marzotto)

Marzotto ist der Familienname folgender Personen:

 Damiano Marzotto Caotorta (* 1944), Untersekretär der Glaubenskongregation
 Gianni Marzotto (1928–2012), italienischer Autorennfahrer
 Matteo Marzotto (* 1966), italienischer Unternehmer
 Paolo Marzotto, italienischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Pietro Marzotto (1937–2018), italienischer Unternehmer
 Umberto Marzotto (* 1926), italienischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Vittorio Marzotto (1922–1999), italienischer Autorennfahrer